Jarso, woreda (district) de la zone Misraq Hararghe ;
 Jarso, woreda de la zone Mirab Welega ;  
 Gerar Jarso, woreda de la zone Semien Shewa ;
 Wara Jarso, autre woreda de la zone Semien Shewa.